Grisselkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grisselkobben, Houtskär, Åboland, 
 Grisselkobben (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Grisselkobben (vid Byskär, Nagu), Åboland, 
 Grisselkobben (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Grisselkobben, Pargas, Åboland, 
 Grisselkobben, Hangö, Nyland,

Se även
Grisselklobben
Grisselkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar